John Newcombe ha battuto in finale Clark Graebner 6-4 6-4 8-6.

Teste di serie
  John Newcombe (campione)
  Roy Emerson (quarti di finale)
 n/a
  Niki Pilic (terzo turno)
  Cliff Drysdale (secondo turno)
  Roger Taylor (secondo turno)
  Clark Graebner (finalista)
  Charlie Pasarell (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1967